Willian – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hertfordshire
 Willian Borges Da Silva – brazylijski piłkarz
 Willian Gomes de Siqueira – brazylijski piłkarz
 Willian Xavier Barbosa – brazylijski piłkarz